Корнейан () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Корнейан () — коммуна во Франции, департамент Эро